Академик Мстислав Келдыш:
 Академик Мстислав Келдыш — советский учёный-инженер
 «Академик Мстислав Келдыш» — научно-исследовательское судно